Bridgeman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bridgeman (1690–1738), englischer Gartenarchitekt
 Francis Bridgeman (1848–1929), britischer Admiral der Royal Navy
 Francis Charles Bridgeman (1846–1917), britischer Politiker
 Jared Bridgeman (* 1975), US-amerikanischer Rapper, siehe Akrobatik (Rapper)
 John Bridgeman (1916–2004), britischer Bildhauer
 Orlando Bridgeman, 5. Earl of Bradford (1873–1957), britischer Offizier und Politiker der Conservative Party, Oberhausmitglied
 Robin Bridgeman, 3. Viscount Bridgeman (* 1930), britischer Politiker und Peer
 William Bridgeman, 1. Viscount Bridgeman (1864–1935), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons und Peer
 William Barton Bridgeman (1916–1968), US-amerikanischer Testpilot

Bridgeman ist die Bezeichnung der folgenden Orte und Einrichtungen

 Bridgeman Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln im Südlichen Ozean
 Bridgeman (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bridgeman Art Library, Bildarchiv für Reproduktionen

Siehe auch: 
 Bridgman, ähnliche Schreibung